Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Gutkowska – polska siatkarka
 Barbara Gutkowska – polska literaturoznawczyni